Kleinzerbst ist der Name folgender Orte:
 Kleinzerbst (Aken), ein Ortsteil von Aken (Elbe) im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt 
 Kleinzerbst (Bad Schmiedeberg), ein Ortsteil von Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt